Іоніт:

 Іоніти
 Іоніт (вибухова речовина)
 Іоніт (мінерал).

Література